Warberg kan avse:

 Warbergs IC 85 – en innebandyklubb i Varberg
 Warbergs Tidning – en tidning som gavs ut i Varberg helgfria lördagar mellan 1857 och 1863
 Warberg, Niedersachsen – en kommun i Niedersachsen i Tyskland

Personer med efternamnet Warberg 
 Anne-Margret Warberg (född 1929), viskompositör och vissångerska
 Annika Warberg (född 1943), designer och modeskapare
 August Warberg (1842–1915), skådespelare
 Axel Warberg (1877–1938), läkare
 Carl Warberg (1845–1910), militär och generallöjtnant
 Carolina Warberg (1828–1879), målare och tecknare
 Henriette Charlotte Warberg (1831–18878), porträttecknare
 Ivan Warberg (1816–1899), kommissionslantmätare och riksdagsman
 Sophie Warberg (1787–1851), målare

Se även
 Varberg (olika betydelser) – flera betydelser